Flamenc, habitant de Flandes o del Comtat de Flandes
 Flamenc (neerlandès), sinònim de neerlandès, o també dialecte o variant del neerlandès parlat a Bèlgica
 Flamenc (música i ball), estil musical originari d'Andalusia
 Flamenc (animal), ocell que viu en zones humides
 Estil flamenc o gòtic flamenc